Madame Sans Gêne er en fransk stumfilm fra 1911.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra Frankrig
Franske film fra 1911